Позолапа има више значења:

 Позолапа (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позолапа (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Позолапа, Ел Ромпидо (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику